Alexander Wilson of Alex Wilson kan verwijzen naar:
 Alex Wilson (Canadees atleet)
 Alex Wilson (Zwitsers atleet)
 Alex Wilson (golfer)
 Alex Wilson (muzikant)
 Alexander Wilson (ornitholoog) (1766-1813)
 Alexander Wilson (politicus), Amerikaans politicus